Либердади:

 Либердади — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Минас-Жерайс.
 Либердади — округ субпрефектуры города Сан-Паулу, Бразилия.